Georgetown (2002), een Amerikaanse tv-film van Scott Winant
 Georgetown (2011), een Amerikaanse tv-film van Mark Piznarski
 Georgetown (2019), een Amerikaanse film van Christoph Waltz
 Georgetown (Guyana), hoofdstad van Guyana
 Georgetown (Newfoundland en Labrador), plaats op Newfoundland en Labrador
 Georgetown (Ontario), plaats in Ontario
 Georgetown (Prins Edwardeiland), plaats op Prins Edwardeiland
 Georgetown (Ascension), hoofdstad van het eiland Ascension en van het Britse territorium Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha

Plaatsen in de Verenigde Staten

Zie ook 

 George Town (fort), fort dat de Engelsen bij Madras stichtten en waaromheen de eerste hoofdstad van Brits-Indië ontstond
 George Town (Kaaimaneilanden), hoofdstad van de Kaaimaneilanden
 George Town (Maleisië), hoofdstad van de Maleisische deelstaat Penang
 George Town (Bahama's), hoofdplaats van Exuma, een district van de Bahama's
 George Town Council, Local Government Area in de Australische deelstaat Tasmanië
 George Town (Tasmanië), hoofdstad van George Town Council
 Georgetown County (South Carolina)
 Universiteit van Georgetown, universiteit in Washington D.C.